Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, een lp uit 1967 van The Beatles
  Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (nummer), het titelnummer van bovengenoemd muziekalbum
 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (film), een Amerikaanse film uit 1978